Рупилия Ания () е римска благородничка.

Биография 
Дъщеря е на суфектконсул Луций Скрибоний Либо Рупилий Фруги Бон и Салонина Матидия, племенница на император Траян. Сестра е на Рупилия Фаустина. Нейните по-стари полусестри са римската императрица Вибия Сабина и Вибия Матидия (наричана Матидия Младша). Сестрите живеят при Траян, жена му Помпея Плотина и техния баща. Римският император Адриан е техен трети братовчед. Тя е внучка на Улпия Марциана.

Рупилия Ания се омъжва за Луций Фунданий Ламия Елиан, който е консул през 116 г.

Жени от Древен Рим
Нерво-Траянова династия
Скрибонии